Příjmení Bondy (případně Bondi) pochází z označení dítěte v židovských rodinách, které se narodilo na velký svátek. Svátek = hebrejsky jom tov = dobrý den = bonus dies latinsky. Ženskou variantou je Bondyová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Bohumil Bondy (1832–1907) – český podnikatel a politik
 Egon Bondy (1930–2007) – vlastním jménem Zbyněk Fišer; český filosof, básník, prozaik a politolog
 Filip Bondy (1830–1907) – první český vrchní zemský rabín; děda (otec otce) Karla Bondyho
 Karel Bondy (1906–1945) – český právník a politický činitel; syn Leonův, vnuk Filipa Bondyho
 Leon Bondy (1860–1923) – český podnikatel, syn Bohumilův
 Leo Bondy (1883–1944) – vlastním jménem Lev Borský; český novinář, publicista a politik
 Lydie Bondyová (1921–1942) – zdravotní sestra, původní majitelka dámského jízdního kola Jozefa Gabčíka, podporovatelka parašutistů operace Anthropoid
 Miloš Otto Bondy (1895–1942) – český automobilový závodník, majitel továrny Avia, odboj za II. svět, války, syn Leonův
 Ruth Bondyová (1923–2017) – izraelská novinářka a spisovatelka českého původu, překladatelka české literatury do hebrejštiny.
 Salomon Abraham Bondy (1784–1861) – obchodník, zakladatel pražské větve rodiny Bondyů.

Související rozcestníky 
 Bondy
 Bondi (příjmení)

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení